Carmencita bezeichnet:

 Carmencita (Film), Stummfilm von William K. L. Dickson
 Carmencita (Lovis Corinth), Gemälde von Lovis Corinth
 Carmencita (Tänzerin) (1868–1910), spanische Tänzerin